Živinice kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Živinice (samhälle), Republika Srpska, 
 Živinice (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Općina Živinice, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar